Поррас:
 Поррас, Габриэль (род. 1968) — мексиканский актёр театра и кино.
 Поррас, Хосе (род. 1970) — коста-риканский футболист, вратарь.
 Поррас-и-Айльон, Рафаэла (1850—1925) — испанская монахиня, святая.
 Поррас Барренечеа, Рауль (1897—1960) — перуанский историк, юрист, публицист, политик и дипломат.
 Поррас Кардосо, Бальтасар Энрике (род. 1944) — венесуэльский католический архиепископ и церковный деятель.